Die Lagrange-Identität steht für:

 Langrange-Identität im Kreuzprodukt, siehe Kreuzprodukt #Lagrange-Identität
 Lagrange-Identität (Randwertprobleme), eine Berechnungsmethode für gewöhnliche Differentialgleichungen